En Pologne, Śródlesie peut désigner :

 Śródlesie, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Śródlesie, un village dans la voïvodie de Podlachie,
 Śródlesie, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.